Сергей Долгушин:
 Долгушин, Сергей Львович (род. 1955) — хоровой дирижёр, композитор, заведующий музыкальной частью Омского ТЮЗа.
 Долгушин, Сергей Фёдорович (1920—2011) — генерал-лейтенант авиации, Герой Советского Союза.